Pan American (band) - Amerikaanse band
 Pan•American (album) - album van bovenstaande band

 Pan-Amerikaanse tentoonstelling - Wereldtentoonstelling 1901
 Pan-Amerikaanse Spelen - sportevenement
 Pan-Amerikaanse Unie, voorganger van de Organisatie van Amerikaanse Staten
 Pan-American Conference - conferentie van bovenstaande organisatie
 Pan-Amerikaanse Honkbalconfederatie - sportorganisatie
 Pan-Amerikaanse weg - verkeersroute door Noord- en Zuid-Amerika
 Pan American World Airways - Amerikaanse vliegtuigmaatschappij
 Pan American (auto), Frans automerk uit de jaren '20